Liste der Monuments historiques in Châtillon steht für:

 Liste der Monuments historiques in Châtillon-en-Vendelais
 Liste der Monuments historiques in Châtillon-la-Borde
 Liste der Monuments historiques in Châtillon-la-Palud
 Liste der Monuments historiques in Châtillon-sur-Chalaronne
 Liste der Monuments historiques in Châtillon-sur-Saône
 Liste der Monuments historiques in Châtillon-sur-Seine
 Liste der Monuments historiques in Châtillon (Hauts-de-Seine)